Tod steht für:

 Tod, das Ende des Lebens
 Hirntod, eine medizinische Todesdefinition
 Tod (Judentum)
 Tod, Maßeinheit für Wolle, siehe Angloamerikanisches Maßsystem #Wolle
 Tod, Figur der Scheibenwelt-Romane, siehe Figuren und Schauplätze der Scheibenwelt-Romane #Tod
 ToD, Nickname von Yoan Merlo (* 1985), französischer E-Sportler

Tod ist der Familienname folgender Personen:
 David Tod (1805–1868), US-amerikanischer Politiker
 Giles Tod (1914–1995), US-amerikanischer Schriftsteller
 James Tod (1782–1835), britischer Offizier, Historiker und Numismatiker
 John Tod (1779–1830), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Malcolm Tod (1897–1968), britischer Schauspieler
 Marcus Niebuhr Tod (1878–1974), britischer Epigraphiker

Der Tod steht für:

TOD steht für:
 Time of Death, amtlich festgestellter Zeitpunkt des Todes, siehe Tod #Todeszeitpunkt
 Top of Descent, Anfangspunkt des Sinkfluges bei Flugzeugen
 Pulau Tioman Airport (IATA-Code), Flughafen auf Pulau Tioman, Malaysia

tod steht für:
 Toma (Sprache) (ISO-639-3-Code), Varietät von Loma (Sprache) in Guinea

Siehe auch:
 Tod’s, italienischer Modekonzern
 Mount Tod, Berg in der Antarktis
 Todd
 Tot

Abkürzung